Jérôme Mohr, né le 4 Janvier 1980, est un judoka français.

Biographie 
Combattant et pratiquant d'arts martiaux et sports de combats pluridisciplinaire ainsi que concepteur du Yobou-Jiei Français, , Il commença le judo en 1985 sur la commune de Rillieux la pape à l'âge de 5 ans au Fuji Yama Club. En parallèle du judo, il découvre le basketball à l'Age de 10 ans et donc les prémisses du sport de haut niveau avec un long passage à l'ASVEL basket dans les équipes jeunes nationales pour plus tard terminer sa carrière par un passage éclair en Nationale 3. Guidé par son père, ex cycliste aguerri, qui lui transmis la passion du sport et le gout de l'effort, Jérôme pousse les portes du club de Football Américain des Falcons de Bron/Villeurbanne en 1998. Cette même année, après une courte défaite face aux Spartiates d'Amiens lors de la finale nationale, il deviendra vice champion de France junior et l'un des meilleurs Running-Back de sa génération. Cette performance sportive l'emmènera vers les sélections pour intégrer l'équipe de France de Football Américain Junior au centre d'entrainement des Black Panthers de Thonon les bains, tout ceci grâce à son coach Charlie Magro.

Poursuivant son parcours martial, avec la pratique du judo et de divers autres arts et disciplines (aikido, self-défense, krav-maga, kenpo, combat libre, boxe, kung-fu, etc...), il participe à ces 1er championnat du monde Master en 2015 en Suisse, où il remportera le titre. Le soutien apporté par le judoka Français Angelo Parisi (1er Français champion olympique de l'histoire du judo) lui sera d'une aide précieuse durant sa carrière sur la scène internationale Master.

Passionné par la transmission de savoir, l'enseignement et la recherche martiale, Jérôme Mohr, prendra les rênes de cours d'Aikido au dojo de Rillieux la Pape et débutera ainsi en 2004 son apprentissage de l'enseignement. Il deviendra respectivement professeur de Judo, Aikido, Self-Défense, Combat Complet et Krav-maga diplômé et reconnu en France et à l'international.

En 2013, après plus de 25 ans de pratique et après 4 années de recherches assidues sur le combat de rue et ses contraintes, il fera reconnaitre son propre style, le Yobu-Jiei, par la FFST. Il sera ainsi élevé au grade de CN 5ème DAN et deviendra le 1er Instructeur fédérale Français agrée jeunesse et sport de la discipline.  

Au fur et à mesure des années et de son évolution, il sera reconnu par ses paires comme un pratiquant et professeur assidu et passionné. Invité dans toute l'Europe, il transmet son savoir et partage ses connaissances et sa passion pour les arts martiaux et sports de combats.

Jérôme Mohr est respectivement CN 5ème Dan de Judo, 5ème Dan de Yobou-Jiei, 3ème Dan de Self-Défense, 1er Dan d'Aikido reconnu au japon et 1er Dan de Combat Complet. Fort de son expérience sportive il est aujourd'hui préparateur mental certifié et accompagne des athlètes et équipes de tous niveaux vers la performance, la gestion de leurs stress et la réussite de leurs objectifs.

Palmarès 
1998 : Vice-Champion de France Football Américain Falcons/Bron-Villeurbanne 

2015 : Champion du monde Judo Master -100 kg (Suisse)

2016 : champion du monde Judo Master -100 kg (France)

2017 : Champion du Monde Judo Master -100 kg (Belgique)

2017 : Champion d'Europe Judo Master -100 kg (Suisse)

2019 : Champion de France Judo Mater -100 kg (Marseille)

2019 : Vainqueur Tournoi Internationale Master +100 kg (Marseille)

Equipe de France 
1998 : Sélection en équipe de France Junior Football Américain

2018 : Sélection en équipe de France de kenpo

2022 : Professeur intervenant en équipe de France de kenpo/MMA

Liens externes 
 
 https://gkouseki.jimdofree.com/fondateur-kouseki/en-images/

Notes et références 

Judoka français
Naissance en 1980